Morozowicz ist der Name von

 Elhard von Morozowicz (1893–1934), preußischer Rittmeister, Stahlhelm- und SA-Führer sowie MdR
 Otto von Morozowicz (1821–1882), preußischer Generalleutnant
 Zbigniew Henrique Morozowicz (1934–2008), brasilianischer Komponist